Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2011 проводился с 13 по 20 ноября 2010 года в городе Моррис (провинция Манитоба) на арене Morris Curling Club. Чемпионат проводился в 48-й раз, в 5-й раз в провинции Манитоба и впервые в городе Моррис.

В чемпионате принимало участие 12 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Остров Принца Эдуарда (для команды, которую возглавлял скип Роберт Кэмпбелл, это была 2-я победа в чемпионате), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Манитоба (скип Terry McNamee). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Paul Flemming).

Двое игроков (мужчина и женщина) из состава команды-чемпиона получали право представлять Канаду как её смешанная парная сборная на чемпионате мира 2011, который проходил в апреле 2011 в городе Сент-Пол (штат Миннесота, США). Ими стали Роберт Кэмпбелл и Ребекка Джин Макфи, занявшие впоследствии на чемпионате мира среди смешанных пар 12-е место.

Формат соревнований 
Турнир состоял из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе все 14 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Время начала матчей указано по UTC-6.

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
 команда, выходящая в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк 

1-й раунд. 19 ноября, 14:30

2-й раунд. 19 ноября, 19:00

Плей-офф 

Полуфинал. 20 ноября, 9:00

Финал. 20 ноября, 13:30

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars Team)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа (Round Robin) на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз за спортивное мастерство (Sportsmanship Award)

Определяется по результатам голосования кёрлингистов-участников чемпионата.
 Tom Buchy ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2011
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2011

2010 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2010 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Манитобе
Ноябрь 2010 года